Collegio uninominale Emilia-Romagna - 07 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio uninominale Emilia-Romagna - 07 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020
Collegio uninominale Emilia-Romagna - 07 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2017